Thiago steht für:
 Thiago (Vorname), brasilianischer männlicher Vorname

Spielernamen von Personen:
 Thiago (Thiago Alcântara do Nascimento; * 1991), spanischer Fußballspieler (u. a. FC Barcelona, FC Bayern München)
 Thiago (Fußballspieler, 1983) (Thiago Silva Matos; * 1983), brasilianischer Fußballspieler 
 Thiago (Fußballspieler, 1984) (Anderson Thiago de Souza; * 1984), brasilianischer Fußballspieler (u. a. Borussia Dortmund) 
 Thiago Ferreira dos Santos (* 1987), brasilianischer Fußballspieler 
 Thiago (Fußballspieler, 1988) (Thiago Pinto Borges; * 1988), brasilianischer Fußballspieler 
 Thiago Duchatsch (* 1997), brasilianischer Fußballspieler

Thiago ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Tiago